— научное название рода птиц
  — научное название рода грибов